666 steht für:
 666, eine natürliche Zahl
 666, das Jahr Sechshundertsechsundsechzig
 die biblische Zahl des Tieres 666, siehe Sechshundertsechsundsechzig
 666 – Satan, ein japanischer Comic
 666 – Traue keinem, mit dem du schläfst!, ein deutscher Spielfilm
 666: The Child, ein Horrorfilm aus dem Jahr 2006

Musik:
 666 (Aphrodite’s-Child-Album), ein Album der Rock-Band Aphrodite’s Child
 666 (Basstard-und-Kaisa-Album), ein Kollaborationsalbum der Rapper Kaisa und MC Basstard
 666 (Diabolos-Rising-Album), ein Album von Diabolos Rising
 666, Album (2003/05) von Hyde (Sänger)
 666 Live, Live-Album (2007) von Billy Talent
 666 (Band), ein deutsches Eurodance-DJ-Duo, bestehend aus Thomas Detert und Mike Griesheimer